Der Schwimmwettkampf über 200 Meter Brust der Frauen bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 29. August ausgetragen.

Ergebnisse

Vorläufe

Finale

Weblinks 

 

Brust 0200 m